Rakkestad (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Rakkestad (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente